В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1995, що проходив у рамках Туру WTA 1995, Лариса Нейланд і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Бренда Шульц і Кароліна Віс 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чвертьфінал)

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (півфінал)
 Бренда Шульц /  Кароліна Віс (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)